Саби́рова — фамилия, женская форма фамилии .

Известные носители 
 Сабирова, Дания Киямовна (1944—2015) — советский и российский историк и политолог, профессор кафедры истории и связей с общественностью Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева, доктор исторических наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2012).
 Сабирова, Мавжуда Толибовна (род. 1971) — российская поэтесса и прозаик.
 Сабирова, Малика Абдурахимовна (1942—1982) — советская таджикская балерина.
 Сабирова (Красильникова) Рауза Лукмановна (род. 1929) — советская, российская оперная певица, музыкальный педагог.

См. также